Rikas steht für:

 Rikas (Band), deutsche Indie-Band aus Stuttgart
 Rikas Automobil-Werke,  deutscher Hersteller von Automobilen